Fernando Flores puede referirse a:

 Fernando Flores, "Craca", músico chileno;
 Fernando Flores Labra (1943-), político chileno;
 Fernando Flores Morador (1950-), filósofo sueco-uruguayo;
 Fernando Flores Sintas (1939-), científico español.
 Fernando Flores y Pérez (1982-), abogado y político mexicano;